Golden Heart () — дебютный сольный студийный альбом Марка Нопфлера, выпущенный в 1996 году.

Об альбоме 
Вышедший спустя год после расформирования Dire Straits в 1995 году, Golden Heart стал дебютным сольным альбомом Марка Нопфлера, хотя до этого он сочинил музыку к нескольким художественным фильмам и выпустил несколько совместных альбомов с другими музыкантами (Четом Аткинсом и как фронтмен группы The Notting Hillbillies), а также принял участие в записи альбомов Боба Дилана, своего младшего брата Дэвида Нопфлера, коллеги по Dire Straits Джона Иллсли, Brewers Droop и др.

Первая песня «Darling Pretty» была включена в саундтрек фильма «Смерч».

Список композиций 
Все песни написаны Марком Нопфлером.
 «Darling Pretty» — 4:31
 «Imelda» — 5:26
 «Golden Heart» — 5:01
 «No Can Do» — 4:54
 «Vic and Ray» — 4:36
 «Don’t You Get It» — 5:16
 «A Night in Summer Long Ago» — 4:43
 «Cannibals» — 3:41
 «I’m the Fool» — 4:28
 «Je Suis Désolé» — 5:14
 «Rüdiger» — 6:03
 «Nobody’s Got the Gun» — 5:25
 «Done With Bonaparte» — 5:06
 «Are We in Trouble Now?» — 5:54

Cannibals 
«Cannibals» второй сингл альбома. Композиция очень похожа по звучанию и структуре на хит Dire Straits «Walk of Life», также написанный Нопфлером.

Песня была открывающей на концертах 2008 Kill to Get Crimson мирового турне.

Список композиций 
 «Cannibals»
 «Tall Order Baby»
 «What Have I Got To Do»

Чарты и сертификации

Альбом

Синглы

Сертификации

Участники записи 
 Марк Нопфлер — вокал, гитара
 Richard Bennett — акустическая гитара
 Paul Franklin — слайд-гитара
 Dónal Lunny — бузуки
 Sean Keane — скрипка
 Derek Bell — ирландская арфа
 Paul Brady — вистл
 Liam O'Flynn — ирландская волынка
 Máirtin O’Connor — аккордеон
 Paul Moore — электробас, контрабас
 Matt Rollings, Barry Beckett, Hargus "Pig" Robbins — фортепиано
 Steve Nathan — клавишные, орган Хаммонда
 Bill Cuomo — орган Хаммонда
 Guy Fletcher — клавиши, голос на заднем плане
 Glenn Worf — бас
 Michael Rhodes — бас
 Eddie Bayers — ударные
 Chad Cromwell — ударные
 Terry McMillan — джембе
 Danny Cummings — перкуссия, бэк-вокал
 Vince Gill — бэк-вокал
 Brendan Croker — бэк-вокал

Примечания

Ссылки 

Альбомы Марка Нопфлера
Альбомы Vertigo Records
Альбомы Warner Bros. Records